Die Liste enthält alle von der FIFA anerkannten A-Länderspiele der schottischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die Scottish Football Association führt für die Frauen erst eine Länderspielstatistik ab dem 8. September 2002 (Spiel Nr. 127), berücksichtigt aber nicht die Spiele 128 bis 131, 133 bis 138 und 142 bis 160.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der schottischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der schottischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1972 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen 
Bisher konnte Schottland kein Spiel gegen einen amtierenden Weltmeister gewinnen. Drei Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen Schottland: Litauen (0:17), Zypern (0:10) und Österreich (0:5, zudem ein 0:5 gegen Tschechien)

Spielorte

Spielstädte

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der schottischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Länderspielstatistik der Scottish FA
 Länderspiele in der FIFA-Datenbank (Zeitraum manuell einstellen)

Schottland
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen